Коленовићи је насеље у општини Гусиње у Црној Гори. Према попису из 2011. било је 165 становника (према попису из 2003. било је 157 становника).

Демографија 
У насељу Коленовићи живи 109 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 35,7 година (35,9 код мушкараца и 35,5 код жена). У насељу има 39 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 4,03.

Ово насеље је углавном насељено Бошњацима (према попису из 2003. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори